Контакт група (Балкан)
 Међународна контакт група (Баскија)
 Међународна контакт група за Либерију
 Међунардна контакт група за Либију
 Међународна контакт група за Сирију
 Међународна сомалијска контакт група